Вислоух () — польская фамилия.

Известные носители:
 Вислоух, Болеслав (1855—1937) — общественный и политический деятель, сенатор 1-го семестра во Второй польской республике.
 Вислоух, Северин (1900—1968) — профессор, историк и юрист.
 Вислоух, Станислав Михайлович (1875—1927) — учёный-гидробиолог, профессор Варшавского университета.